Parascolaimus är ett släkte av rundmaskar. Parascolaimus ingår i familjen Axonolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Parascolaimus